Фрэнк Дюкс:
 Дюкс, Фрэнк (род. 1956) — американский актёр, хореограф боевых сцен в кино.
 Дюкс, Фрэнк (род. 1983) — канадский музыкальный продюсер и композитор, автор песен.